– japoński skoczek narciarski. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich (1984) oraz mistrzostw świata (1984 i 1987). W swojej karierze raz stał na podium zawodów Pucharu Świata. Medalista mistrzostw Japonii.

Kariera 
Shima wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 w Sarajewie – na skoczni normalnej był 45., a na dużej 51. W 1987 w Oberstdorfie wystartował w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym – w konkursie indywidualnym na skoczni dużej był 60., a w zawodach drużynowych (również na większym obiekcie) zajął z reprezentacją Japonii 16. lokatę. Trzy lata wcześniej wziął też udział w okrojonym do dwóch konkurencji narciarskim czempionacie w Engelbergu, gdzie Japończycy uplasowali się drużynowo na 13. pozycji.

W swojej karierze blisko 50 razy startował w zawodach Pucharu Świata. Najlepsze wyniki uzyskiwał w konkursach rozgrywanych w Sapporo, gdzie czterokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, trzykrotnie plasując się w czołowej dziesiątce i raz, 24 stycznia 1987 (trzecie miejsce na mniejszym obiekcie Miyanomori), stając na podium zawodów tego cyklu. Poza tą miejscowością ani razu nie zdobył punktów Pucharu Świata (do sezonu 1992/93 zdobywała je czołowa piętnastka konkursu), tylko dwa razy zajmując lokatę w czołowej trzydziestce (3 marca 1985 i 28 lutego 1987 był 23. w Lahti).

W 1986 i 1987 zdobył tytuł wicemistrza Japonii na skoczni dużej, a w 1982 mistrza Japonii juniorów na skoczni dużej.

18 stycznia 1987, podczas zawodów krajowych STV Cup, skokiem na odległość 120 metrów nieoficjalnie wyrównał rekord skoczni Ōkurayama w Sapporo, osiągając wynik Mattiego Nykänena ze stycznia 1986. Rezultat ten tydzień później o metr poprawił w konkursie Pucharu Świata Primož Ulaga.

Zimowe igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Urodzeni w 1963